Silveira (plaats), een plaats in Portugal
Silveira (geslacht), een geslacht van netvleugeligen
Silveira (generaal), een Portugees generaal